

2020 в цифрах 
2020 год стал 27-м годом в истории Ultimate Fighting Championship (UFC).

Статистика турниров 

[*] За исключением турниров без зрителей (33 турнира)

[**] В скобках после наименования турнира указано общее количество проведённых боёв.

Статистика боёв 

Обозначения: KO/TKO - победа нокаутом/техническим нокаутом, SUBC/SUBP - победа удушающим/болевым приёмом, UDEC/SDEC/MDEC - победа единогласным решением/раздельным решением/решением большинства судей, DQ - победа дисквалификацией, DR - ничья, NC - бой признан несостоявшимся

[*] Учитываются бои, которые изначально планировались в промежуточном весе. В весовых категориях в скобках указано количество боёв, переведённых в промежуточный вес из-за превышения лимита веса у одного из бойцов.

Уволенные и освобождённые бойцы 
Эти бойцы либо были освобождены от своих контрактов с UFC, либо объявили о завершении карьеры, либо перешли в другие спортивные организации:

* Джина Мазани вернулась в UFC 13 июня 2020 года на турнире UFC Fight Night: Ай vs. Кальвильо

* Конор Макгрегор впоследствии возвращается в UFC 23 января 2021 года на турнире UFC 257

* Тай Туиваса вернулся в UFC 24 октября 2020 года на турнире UFC 254

* Бечи Коррея впоследствии возвращается в UFC 16 января 2021 года на турнире UFC Fight Night: Холлоуэй vs. Каттар

Дебютировавшие бойцы 
Следующие бойцы провели свой первый бой в UFC в 2020 году (в хронологическом порядке):

Рекорд MMA — статистика бойца в ММА на момент проведения первого поединка под эгидой UFC.

Временно отстранённые бойцы 
Приведенный ниже список включает бойцов, отстраненных: (1) Антидопинговым агентством США (USADA) или Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за нарушение приема запрещенных веществ или неаналитические инциденты, (2) местными атлетическими комиссиями за неправомерное поведение во время боев или в местах проведения турниров, или (3) со стороны UFC по причинам, также указанным ниже.

NYSAC (New York State Athletic Commission) — Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк; CSAC (California State Athletic Commission) — Атлетическая комиссия штата Калифорния; NSAC (Nevada State Athletic Commission) — Атлетическая комиссия штата Невада.

Титульные бои

Список турниров

Рейтинги бойцов 
Ниже приведены сведения об изменении рейтингов и активности топовых бойцов UFC в течение 2020 года.

Вне зависимости от весовых категорий (Pound-for-pound).

Тяжёлый вес

Полутяжёлый вес

Средний вес

Полусредний вес

Лёгкий вес

Полулёгкий вес

Легчайший вес

Наилегчайший вес

Женский полулёгкий вес 

* Указанная серия учитывает бои только в полулёгком весе

Женский легчайший вес 

* Указанная серия учитывает бои только в легчайшем весе

Женский наилегчайший вес

Женский минимальный вес

См. также 
 Ultimate Fighting Championship
 Список турниров UFC
 Список чемпионов UFC

Примечания 

Ultimate Fighting Championship
2020 год в спорте